Le Figou est la marque commerciale d'un fromage fermier de lait cru de chèvre. Il se présente sous la forme d'une grosse figue et doit son nom au fourrage constitué de confiture ou de marmelade de figue. La mise au point de sa recette est le fruit de la collaboration d'une  commerçante crémière de Limoges (Ghislaine Dupic) et d'un agriculteur fromager fermier de Saint-Jouvent (Fabien Mineau), ce dernier étant détenteur de la marque et, avec sa femme Hélène Mineau, producteur de lait et transformateur de ce fromage par le biais de l'EARL Fromagerie de La Ribière.

Présentation 
Le fromage Le Figou est élaboré avec du lait cru de chèvre et moulé en forme de figue, il est fourré à la confiture de figue ou garni d'une marmelade à base de figues.

Historique et origine 

Gilles Pudlowski, journaliste gastronomique dans le magazine Le Point, en attribue la création à Ghislaine Delotte-Dupic, commerçante tenant une fromagerie face aux halles de Limoges, et à Hélène et Fabien Mineau, exploitants agricoles via l'EARL Fromagerie De La Ribière à Saint-Jouvent. 

L'EARL Fromagerie De La Ribière approvisionne des grossistes ( de sa production), en particulier ceux de Rungis. Si sa production reste fermière ( tonnes de lait produits par an par ), elle se retrouve partout en France, notamment sur les cartes des grandes tables et s'exporte bien.

Fabrication 

Fromage de fabrication fermière, il est moulé à la louche. Son poids peut varier entre 100 et . 

Ce fromage est fondant, au goût très frais et acidulé, grâce à un cœur sucré et fruité dû à sa garniture de figue.

Gastronomie 
Le figou se déguste en toutes saisons. Il est le plus souvent consommé sur un pain grillé ou en salade. Comme c'est un fromage original qui allie le salé et le sucré, il s'apprécie aussi en dessert.

Accord mets/vin 
Comme de nombreux fromages de chèvre, il est conseillé de l'apprécier avec un vin blanc. Il se marie parfaitement avec un reuilly, un sancerre, un vouvray demi-sec, ou moins classiquement avec un porto.

Notes et références

Voir aussi 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait cru
Fromage fermier
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Gastronomie limousine